Schratten steht für:

 eine Form der Lösungsverwitterung im Karst, siehe Karre (Rinne)
 Schratten (Gemeinde Abtenau), Ortschaft von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg